Le bromobutane est un dérivé halogéné du butane, où l'un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un atome de brome. Sa formule brute est donc .

Le bromobutane existe en deux isomères :
 le 1-bromobutane
 le 2-bromobutane

Par extension, le terme « bromobutane » peut désigner les molécules dérivées du bromobutane, en particulier les butanes bromés plusieurs fois (dibromobutane, tribromobutane, etc. ).

Bromoalcane